A Rocha pode se referir a:

 A Rocha, uma ONG de ambiente
 The Rock, filme de 1996 com Sean Connery, Nicholas Cage e Ed Harris, traduzido no Brasil como A Rocha
 Uluru, também chamado Ayers Rock ou simplesmente "the rock" ("a Rocha" em inglês): um monólito no centro da Austrália

Desambiguações de artes